Valle Aurelia può riferirsi a:

 Valle Aurelia, area urbana di Roma
 Valle Aurelia, fermata della metropolitana di Roma nell'omonima area urbana
 Stazione di Valle Aurelia, stazione delle Ferrovie dello Stato sulla linea Roma – Viterbo